«Oprem Dobro» — дев'ятий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 2005 року.

Список композицій

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса